Ники:
 Ники — посёлок в Японии, находящийся в уезде Йоити округа Сирибеси губернаторства Хоккайдо.
 «Ники» — греческий эскадренный миноносец одноимённого типа, построен в начале XX века.
 Ники, Оуэн — синт-мартенский футбольный тренер и функционер.

См. также 
 «Ники Волос» ― футбольный клуб города Волос, Греция.
 Никки